Alejandro Sánchez Montes de Oca (1981), escultor español de formación desconocida nacido en Cádiz, también conocido como Alejandro Montes de Oca. Es autor de varias imágenes religiosas escultóricas, habiendo trabajado fundamentalmente para clientes de su ciudad natal. De este modo es autor de una Virgen de los Dolores para la Iglesia Parroquial de San José y un Niño Jesús del Dulce Nombre del Convento de Santo Domingo. De igual manera, en 2011 realizó un San Pedro Apóstol para la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, de Cádiz, en 2013 una Dolorosa para el Colegio de Afanas de dicha localidad y en 2015 la escultura de Jesús de la Humildad, para la Asociación de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, Madre de Dios de la Juventud y San Juan Evangelista, de Jerez de la Frontera. También ha realizado intervenciones sobre otras esculturas, como en las imágenes titulares de la Hermandad del Prendimiento, de Cádiz y en las manos de las esculturas de María Santísima de los Dolores, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, de la Cofradía del Nazareno, que fueron fuente de polémica.

Referencias

https://www.cofradiasyhermandades.es/fichaescultor.php?ee=190046&S%C3%A1nchez%20Montes%20de%20Oca
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/Angeles-cofradieros_0_680932336.html
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/junta-Nazareno-defiende-intervencion-Virgen_0_637136335.html
https://www.lavozdigital.es/cadiz/20110329/cadiz/sabado-bendice-imagen-pedro-20110329.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Escultores de la provincia de Cádiz